Казаев — фамилия.

 Казаев, Александр Борисович (1919—1994) — Герой Советского Союза.
 Казаев, Иван Абрамович (1913—1991) — Герой Советского Союза.
 Казаев, Ян Игоревич (род. 1991) — российский футболист.